Fibre optic gyrokompas, afgekort FOG
 FOG (drillrapgroep)

Zie ook
 The Fog, Amerikaanse film